Kenneth Wilson peut désigner :
 Kenneth Geddes Wilson (1936-2013), physicien américain ;
 Kenneth Wilson (né en 1965), musicien américain.